Robert Cholmondeley kan syfta på:

* Robert Cholmondeley, 1:e earl av Leinster (1584–1659), engelsk peer
 Robert Cholmondeley, 1:e viscount Cholmondeley (död 1681), engelsk peer